Подокруга (упазилы) Бангладеш делятся на подрайоны, называемые упазила-паришад, или тхана (). Подокруга похожи на деление по графствам в некоторых западных странах.

В настоящее время в Бангладеш существует 500 подокругов и 509 административных единиц thana. Подокруга являются вторыми снизу вверх по значимости в региональной администрации Бангладеш. Фактически административная структура состоит из 7 отделений, 64 округов, подокругов/thana и объединений поришодов (Porishods). Эта система деволюции была введена военным правителем и бывшим президентом Бангладеш генерал-лейтенантом Хуссейном Мохаммадом Эршадом в попытке усилить правительства на местах.

Ниже объединений поришодов в структуре есть деревни и Paara, но они уже не имеют административного состава и избираемых членов руководства. В 1983 году указом о местном самоуправлении от 1982 года были внесены поправки, изменяющие название и модернизирующие существующие thana в подокруга.

Административное управление 
Каждый окружной поришод, или совет имеет своего председателя, вице-председателя и женщину вице-председателя. Все трое избираются путём прямых выборов населением. Объединения председателей советов в подокругах считаются членами совета. Пост вице-председателя женщины был создан, чтобы обеспечить представительство по крайней мере 1/3 женщин на всех выборных должностях в местных органах власти.

Также в каждом подокруге существует невыборная должность чиновника или исполнительного директора. Эти служащие являются старшими помощниками секретаря по государственной гражданской службе Бангладеш. Они действуют в качестве чиновников исполнительного органа власти в подчинении чиновников на выборных должностях.

Последние выборы совета подокругов состоялись 22 января 2010 года после примерно 20 лет.

Область Дакка

Округ Дакка 
 Подокруг Дхамрай
 Подокруг Дохар
 Подокруг Керанигандж
 Подокруг Навабгандж
 Подокруг Савар

Округ Фаридпур 
 Подокруг Алфаданга
 Бханга (подокруг)
 Боалмари (подокруг)
 Чарбхадрасан (подокруг)
 Подокруг Фаридпур-Садар 
 Мадхукхали (подокруг)
 Нагарканда (подокруг)
 Садарпур (подокруг)
 Подокруг Салта

Округ Газипур 
 Подокруг Газипур-Садар
 Подокруг Калиакайр
 Подокруг Калигандж
 Подокруг Капасия
 Подокруг Тонги
 Подокруг Шрипур

Округ Гопалгандж 
 Подокруг Гопалгандж-Садар
 Подокруг Кашиани
 Подокруг Коталипара
 Подокруг Муксудпур
 Подокруг Тонгипара

Округ Джамалпур 
 Подокруг Баксигандж
 Подокруг Девангандж
 Подокруг Ислампур
 Подокруг Джамалпур-Садар
 Подокруг Мадаргандж
 Подокруг Меландаха
 Подокруг Саришабари

Округ Кишоргандж 
 Подокруг Аштаграм
 Подокруг Баджитпур
 Подокруг Бхайраб
 Подокруг Хоссайнпур
 Подокруг Итна
 Подокруг Каримгандж
 Подокруг Катиади
 Подокруг Кишоргандж-Садар
 Подокруг Кулиарчар
 Подокруг Митхамайн
 Подокруг Никли
 Подокруг Пакундия
 Подокруг Тарайл

Округ Мадарипур 
 Подокруг Раджой
 Подокруг Мадарипур-Садар
 Подокруг Калкини
 Подокруг Шибчар

Округ Маникгандж 
 Подокруг Даулатпур
 Гхиор (подокруг)
 Харирампур (подокруг)
 Подокруг Маникгандж-Садар
 Подокруг Сатурия
 Подокруг Шивалая
 Подокруг Сингайр

Округ Муншигандж 
 Подокруг Газария
 Подокруг Лохаджанг
 Подокруг Муншигандж-Садар
 Подокруг Серадждикхан
 Подокруг Шринагар
 Подокруг Тонгибари

Округ Мименсингх 
 Подокруг Бхалука
 Подокруг Дхобаура
 Подокруг Фулбария
 Подокруг Гаффаргаон
 Подокруг Гаурипур
 Подокруг Халуагхат
 Подокруг Ишваргандж
 Подокруг Мименсингх-Садар
 Подокруг Муктагачха
 Подокруг Нандайл
 Подокруг Пхулпур
 Подокруг Тришал

Округ Нараянгандж 
 Подокруг Арайхазар
 Подокруг Бандар
 Подокруг Нараянгандж-Садар
 Подокруг Рупгандж
 Подокруг Сонаргаон

Округ Нарсингди 
 Подокруг Белабо
 Подокруг Монохарди
 Подокруг Нарсингди-Садар
 Подокруг Палаш
 Подокруг Райпура
 Подокруг Шибпур

Округ Нетрокона 
 Подокруг Атпара
 Подокруг Бархатта
 Подокруг Дургапур
 Подокруг Кхалиаджури
 Подокруг Калмаканда
 Подокруг Кендуа
 Подокруг Мадан
 Подокруг Мохангандж
 Нетрокона-Садар
 Подокруг Пурбадхала

Rajbari District 
 Baliakandi Upazila
 Goalandaghat Upazila
 Pangsha Upazila
 Rajbari Sadar Upazila

Shariatpur District 
 Bhedarganj Upazila
 Damudya Upazila
 Gosairhat Upazila
 Naria Upazila
 Shariatpur Sadar Upazila
 Zanjira Upazila
 sokhipur upazila

Sherpur District 
 Jhenaigati Upazila
 Nakla Upazila
 Nalitabari Upazila
 Sherpur Sadar Upazila
 Sreebardi Upazila

Tangail District 
 Gopalpur Upazila
 Basail Upazila
 Bhuapur Upazila
 Delduar Upazila
 Ghatail Upazila
 Kalihati Upazila
 Madhupur Upazila
 Mirzapur Upazila
 Nagarpur Upazila
 Sakhipur Upazila
 Dhonbari Upazila
 Tangail Sadar Upazila

Область Раджшахи

Округ Богра 
 Adamdighi Upazila
 Bogra Sadar Upazila
 Dhunat Upazila
 Dupchanchia Upazila
 Gabtali Upazila
 Kahaloo Upazila
 Nandigram Upazila
 Sariakandi Upazila
 Шаджаханпур
 Sherpur Upazila
 Shibganj Upazila
 Sonatala Upazila

Joypurhat District 
 Akkelpur Upazila
 Joypurhat Sadar Upazila
 Kalai Upazila
 Khetlal Upazila
 Panchbibi Upazila

Naogaon District 
 Atrai Upazila
 Badalgachhi Upazila
 Dhamoirhat Upazila
 Manda Upazila
 Mahadevpur Upazila
 Naogaon Sadar Upazila
 Niamatpur Upazila
 Patnitala Upazila
 Porsha Upazila
 Raninagar Upazila
 Sapahar Upazila

Natore District 
 Bagatipara Upazila
 Baraigram Upazila
 Gurudaspur Upazila
 Lalpur Upazila
 Natore Sadar Upazila
 Singra Upazila

Nawabganj District 
 Bholahat Upazila
 Gomastapur Upazila
 Nachole Upazila
 Nawabganj Sadar Upazila
 Shibganj Upazila, Nawabganj

Pabna District 
 Atgharia Upazila
 Bera Upazila
 Bhangura Upazila
 Chatmohar Upazila
 Faridpur Upazila
 Ishwardi Upazila
 Pabna Sadar Upazila
 Santhia Upazila
 Sujanagar Upazila

Rajshahi District 
 Bagha Upazila
 Bagmara Upazila
 Charghat Upazila
 Durgapur Upazila
 Godagari Upazila
 Mohanpur Upazila
 Paba Upazila
 Puthia Upazila
 Tanore Upazila

Sirajganj District 
 Belkuchi Upazila
 Chauhali Upazila
 Kamarkhanda Upazila
 Kazipur Upazila
 Raiganj Upazila
 Shahjadpur Upazila
 Sirajganj Sadar Upazila
 Tarash Upazila
 Ullahpara Upazila

Область Рангпур

Dinajpur District 
 Birampur Upazila
 Birganj Upazila
 Biral Upazila
 Bochaganj Upazila
 Chirirbandar Upazila
 Phulbari Upazila, Dinajpur
 Ghoraghat Upazila
 Hakimpur Upazila
 Kaharole Upazila
 Khansama Upazila
 Dinajpur Sadar Upazila
 Nawabganj Upazila, Dinajpur
 Parbatipur Upazila

Gaibandha District 
 Phulchhari Upazila
 Gaibandha Sadar Upazila
 Gobindaganj Upazila
 Palashbari Upazila
 Sadullapur Upazila
 Sughatta Upazila
 Sundarganj Upazila

Kurigram District 
 Bhurungamari Upazila
 Char Rajibpur Upazila
 Chilmari Upazila
 Phulbari Upazila, Kurigram
 Kurigram Sadar Upazila
 Nageshwari Upazila
 Rajarhat Upazila
 Raomari Upazila
 Ulipur Upazila

Lalmonirhat District 
 Aditmari Upazila
 Hatibandha Upazila
 Kaliganj Upazila
 Lalmonirhat Sadar Upazila
 Patgram Upazila

Nilphamari District 
 Dimla Upazila
 Domar Upazila
 Jaldhaka Upazila
 Kishoreganj Upazila
 Nilphamari Sadar Upazila
 Saidpur Upazila

Panchagarh District 
 Atwari Upazila
 Boda Upazila
 Debiganj Upazila
 Panchagarh Sadar Upazila
 Tetulia Upazila

Rangpur District 
 Badarganj Upazila
 Gangachhara Upazila
 Kaunia Upazila
 Rangpur Sadar Upazila
 Mithapukur Upazila
 Pirgachha Upazila
 Pirganj Upazila
 Taraganj Upazila

Thakurgaon District 
 Baliadangi Upazila
 Haripur Upazila
 Pirganj Upazila, Thakurgaon
 Ranisankail Upazila
 Thakurgaon Sadar Upazila

Область Барисал

Barguna District 
 Amtali Upazila
 Bamna Upazila
 Barguna Sadar Upazila
 Betagi Upazila
 Patharghata Upazila

Barisal District 
 Agailjhara Upazila
 Babuganj Upazila 
 Bakerganj Upazila 
 Banaripara Upazila 
 Gaurnadi Upazila 
 Hizla Upazila 
 Barisal Sadar Upazila 
 Mehendiganj Upazila 
 Muladi Upazila 
 Wazirpur Upazila

Bhola District 
 Bhola Sadar Upazila
 Burhanuddin Upazila 
 Char Fasson Upazila 
 Daulatkhan Upazila 
 Lalmohan Upazila 
 Manpura Upazila 
 Tazumuddin Upazila

Jhalokati District 
 Jhalokati Sadar Upazila
 Kathalia Upazila 
 Nalchity Upazila 
 Rajapur Upazila

Patuakhali District 
 Bauphal Upazila
 Dasmina Upazila 
 Galachipa Upazila 
 Kalapara Upazila 
 Mirzaganj Upazila 
 Patuakhali Sadar Upazila

Pirojpur District 
 Bhandaria Upazila
 Kawkhali Upazila 
 Mathbaria Upazila 
 Nazirpur Upazila 
 Pirojpur Sadar Upazila 
 Nesarabad (Swarupkati) Upazila
 Zianagor Upazila

Область Читтагонг

Bandarban District 
 Ali Kadam Upazila
 Bandarban Sadar Upazila 
 Lama Upazila 
 Naikhongchhari Upazila 
 Rowangchhari Upazila 
 Ruma Upazila 
 Thanchi Upazila

Brahmanbaria District 
 Akhaura Upazila
 Bancharampur Upazila 
 Brahmanbaria Sadar Upazila 
 Kasba Upazila 
 Nabinagar Upazila 
 Nasirnagar Upazila 
 Sarail Upazila
 Ashuganj Upazila
 Bijoynagar Upazila (New)

Chandpur District 
 Chandpur Sadar Upazila
 Faridganj Upazila 
 Haimchar Upazila 
 Haziganj Upazila 
 Kachua Upazila 
 Matlab Upazila
Motlob Uttor Upozela
 Shahrasti Upazila

Chittagong District 
 Anwara Upazila
 Banshkhali Upazila 
 Boalkhali Upazila 
 Chandanaish Upazila 
 Fatikchhari Upazila 
 Hathazari Upazila 
 Lohagara Upazila 
 Mirsharai Upazila 
 Patiya Upazila 
 Rangunia Upazila 
 Raozan Upazila 
 Sandwip Upazila 
 Satkania Upazila 
 Sitakunda Upazila

Comilla District 
 Barura Upazila
 Brahmanpara Upazila 
 Burichong Upazila 
 Chandina Upazila 
 Chauddagram Upazila 
 Daudkandi Upazila
 Debidwar Upazila
 Homna Upazila 
 Laksam Upazila 
 Muradnagar Upazila 
 Nangalkot Upazila
 Comilla Sadar Upazila
Meghna Upazila
Titas Upazila
 Monohargonj Upazila
 Sadar South

Cox's Bazar District 
 Chakaria Upazila
 Cox's Bazar Sadar Upazila 
 Kutubdia Upazila 
 Maheshkhali Upazila 
 Ramu Upazila 
 Teknaf Upazila 
 Ukhia Upazila

Feni District 
 Chhagalnaiya Upazila
 Daganbhuiyan Upazila 
 Feni Sadar Upazila 
 Parshuram Upazila 
 Sonagazi Upazila
 Fulgazi Upazila

Khagrachari District 
 Dighinala Upazila
 Khagrachhari Upazila 
 Lakshmichhari Upazila 
 Mahalchhari Upazila 
 Manikchhari Upazila 
 Matiranga Upazila 
 Panchhari Upazila 
 Ramgarh Upazila

Lakshmipur District 
 Lakshmipur Sadar Upazila
 Raipur Upazila 
 Ramganj Upazila 
 Ramgati Upazila
 Kamal Nagar

Noakhali District 
 Begumganj Upazila
 Noakhali Sadar Upazila
 Chatkhil Upazila 
 Companiganj Upazila, Noakhali 
 Hatiya Upazila 
 Senbagh Upazila 
 Sonaimuri Upazila
 Subarnachar Upazila
 Kabirhat Upazila

Rangamati District 
 Baghaichari Upazila
 Barkal Upazila 
 Kawkhali (Betbunia) Upazila 
 Belaichari Upazila 
 Kaptai Upazila 
 Juraichari Upazila 
 Langadu Upazila 
 Nanierchar Upazila 
 Rajasthali Upazila 
 Rangamati Sadar Upazila

Область Силхет

Habiganj District 
 Ajmiriganj Upazila
 Bahubal Upazila 
 Baniyachong Upazila 
 Chunarughat Upazila 
 Habiganj Sadar Upazila 
 Lakhai Upazila 
 Madhabpur Upazila 
 Nabiganj Upazila

Maulvibazar District 
 Barlekha Upazila
 Kamalganj Upazila
 Kulaura Upazila
 Maulvibazar Sadar Upazila
 Rajnagar Upazila
 Sreemangal Upazila
 Juri Upazila

Sunamganj District 
 Bishwamvarpur Upazila
 Chhatak Upazila
 Derai Upazila
 Dharampasha Upazila
 Dowarabazar Upazila
 Jagannathpur Upazila
 Jamalganj Upazila
 Sullah Upazila
 Sunamganj Sadar Upazila
 Tahirpur Upazila

Sylhet District 
 Balaganj Upazila
 Beanibazar Upazila
 Bishwanath Upazila
 Companiganj Upazila, Sylhet
 Fenchuganj Upazila
 Golapganj Upazila
 Gowainghat Upazila
 Jaintiapur Upazila
 Kanaighat Upazila
 Sylhet Sadar Upazila
 Zakiganj Upazila

Область Кхулна

Bagerhat District 
 Bagerhat Sadar Upazila
 Chitalmari Upazila
 Fakirhat Upazila
 Kachua Upazila, Bagerhat
 Mollahat Upazila
 Mongla Upazila
 Morrelganj Upazila
 Rampal Upazila
 Sarankhola Upazila

Chuadanga District 
 Alamdanga Upazila
 Chuadanga Sadar Upazila
 Damurhuda Upazila
 Jibannagar Upazila

Jessore District 
 Avoynagar Upazila
 Bagherpara Upazila
 Chaugachha Upazila
 Jhikargachha Upazila
 Keshabpur Upazila
 Jessore Sadar Upazila
 Manirampur Upazila
 Sharsha Upazila

Jhenaidah District 
 Harinakunda Upazila
 Jhenaidah Sadar Upazila
 Kaliganj Upazila
 Kotchandpur Upazila
 Maheshpur Upazila
 Shailkupa Upazila

Khulna District 
 Batiaghata Upazila
 Dacope Upazila
 Dumuria Upazila
 Dighalia Upazila
 Koyra Upazila
 Paikgachha Upazila
 Phultala Upazila
 Rupsha Upazila
 Terokhada Upazila

Kushtia District 
 Bheramara Upazila
 Daulatpur Upazila, Kushtia
 Khoksa Upazila
 Kumarkhali Upazila
 Kushtia Sadar Upazila
 Mirpur Upazila

Округ Магура 
 Magura Sadar Upazila
 Mohammadpur Upazila
 Shalikha Upazila
 Sreepur Upazila, Magura

Округ Мехерпур 
 Gangni Upazila
 Meherpur Sadar Upazila
 Mujibnagar Upazila

Округ Нарайл 
 Kalia Upazila
 Lohagara Upazila, Narail
 Narail Sadar Upazila

Округ Саткхира 
 Assasuni Upazila
 Debhata Upazila
 Kalaroa Upazila
 Kaliganj Upazila
 Satkhira Sadar Upazila
 Shyamnagar Upazila
 Tala Upazila

Примечания